Le district de Sanyuan (三元) est une subdivision administrative de la province du Fujian en Chine ;
 Le xian de Sanyuan (三原) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.

Homonymie de toponyme